Ел Варал има више значења:

 Ел Варал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Варал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Варал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Варал (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал, Охо де Агва дел Варал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал, Ла Мерсед (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Варал, Ел Бринко (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Варал (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Варал, Ел Варал де лас Росас (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал, Ла Кантера (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Варал (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Варал (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал, Ел Орехано (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варал (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Варал (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Варал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Варал, Сан Себастијан Нумеро Уно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Варал (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Варал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Варал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Варал (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Варал (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику